Među zvezdama, Laza Kostić verse
 Među zvezdama, a YU grupa 1977-es lemeze